

Patronyme 

 Pilar Mañas Brugat (1975-), commandante militaire espagnole de l'Armée de l'air.

Géographie 
 Manas est une commune française de la Drôme ;
 Manas-Bastanous est une commune française du Gers ;
 Le xian de Manas est une subdivision administrative de la région autonome du Xinjiang en Chine ;
 Le Manas est un affluent himalayen du Brahmapoutre.
 la base aérienne de Manas (Kirghizistan)
l'aéroport international de Manas (près de Bichkek, au Kirghizistan)

Divers 
 Manas est une œuvre collective issue de la tradition orale du peuple kirghiz ;
 Manas est un mot sanskrit ou pali signifiant le mental.

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme